Hagenah ist der Familienname von

 Berthold Hagenah deutscher Fußballspieler
 Enno Hagenah (* 1957),  deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und MdL
 Erich Hagenah (1898–1984), deutscher Politiker (SPD) und MdL
 Hermann Hagenah (1890–1948), deutscher Lehrer und Landeshistoriker

Hagenah bezeichnet den Ortsteil:
 Hagenah (Heinbockel), zugehörig zur Gemeinde Heinbockel im Landkreis Stade in Niedersachsen